Населені пункти в Чехії:

 Лажанки (Брно-околиця)
 Лажанки (Страконіце)